Miejscowości w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Goławice Drugie – wieś
 Goławice Pierwsze – wieś
 Goławice – osada leśna